ORW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ormara Airport / Air Base, Omara, Pakistan